Субъе́ктность — свойство индивида быть субъектом активности; применительно к человеку — способность выступать агентом (субъектом) действия, быть независимым от других людей. Существует множество толкований этого термина: либо с точки зрения гуманистической, либо естественнонаучной (гуманитарной парадигмы).

Определение субъектности 
Впервые термин «субъектность» употребил А. Н. Леонтьев в работе «Деятельность. Сознание. Личность» в 1975 году. Под «субъектностью» Леонтьев понимает определенный набор качеств человека, которые характеризуют сферу его деятельностных способностей, его способность к самодетерминации, творческой активности и др.

Наиболее точным аналогом в зарубежной психологии является слово «agency», которое вошло в лексикон с 1980-х. Оно обозначает способность человека быть агентом (субъектом), то есть активно действующим лицом, движущей силой действия.

По одному из определений, agency — это «осуществленная возможность людей воздействовать на их мир, а не только познавать его и приписывать ему личную или интерсубъективную значимость. Эта способность представляет собой присущую людям силу действовать целенаправленно и рефлексивно, находясь между собой в более или менее сложных взаимоотношениях, корректируя и переделывая мир, в котором они живут, в обстоятельствах, в которых они могут считать желательными и возможными разные направления действий, хотя не обязательно под одним и тем же углом зрения» .

К наиболее признанным относится теория Р. Харре, который считает: «Наиболее общим требованием к любому существу, чтобы его можно было считать субъектом, является то, чтобы оно обладало определенной степенью автономии. Под этим я подразумеваю, что его поведение (действия и акты) не полностью детерминированы условиями его непосредственного окружения» . Полноправный субъект (agent), считает Харре, умеет дистанцироваться как от воздействия окружения, так и от тех принципов, на которых основывалось поведение до настоящего момента. «Человек является совершенным субъектом по отношению к определенной категории действий, если и тенденция действовать, и тенденция воздерживаться от действия в его власти».

Характеристики субъектности 
Согласно С. Л. Рубинштейну, субъектность трактуется как способность человека производить изменения в мире и в себе самом. Эта способность формируется в ходе исторического и индивидуального развития. Субъекта в данном случае характеризуют такие качества, как активность, способность к развитию и интеграции, самодетерминации, саморегуляции, самодвижению и самосовершенствованию.

Е. Н. Волкова определяет субъектность через категорию «отношение»: отношение к себе как к деятелю и такое же отношение другим людям. С ней согласен В. Н. Мясищев, который считает такие отношения «сердцевиной» человеческой жизни, потому что именно в них проявляются цели человека, его чувства к другому, уровень способностей во время взаимодействия с другими людьми.

И. В. Дуденкова указывает также на принцип автономии разума и принцип рефлексии.

А. Г. Асмолов рассматривает субъектность как характеристику деятельности, выражающую ее внутренний смысл. Для Асмолова субъектность тесно связана с мотивацией.
А. Н. Ильин пишет о том, что субъектность находится в общем онтологическом пространстве со свободой и ответственностью.

В. И. Слободчиков видит в субъектности способность человека управлять своими действиями, реально-практически преобразовывать свою деятельность, планировать способы действий, реализовывать программы, контролировать ход и оценировать результаты своих действий.

С. С. Кашлев и С. Н. Глазачев подразумевают под субъектом «носителя предметно-практической деятельности и познания в той мере, в какой он включается посредством реальной деятельности в процесс непосредственного преобразования и познания окружающей действительности».

Современный психолог М. Н. Цыганкова рассматривает субъектность как ведущий фактор личностного и профессионального самоопределения в юношеском возрасте. Согласно ее рекомендациям, формирование и развитие субъектности в рамках профориентационных мероприятий значительно повышает их эффективность.  

Определяя субъектность как интегративную характеристику личности, отражающую способность к самодетерминации, М. Н. Цыганкова отмечает, что в профессиональном самоопределении данная характеристика представляет способность самостоятельно направлять и определять (детерминировать) свое профессиональное развитие. Высокий уровень субъектности в сфере профессионального самоопределения, согласно ее исследованиям, выражается в следующих характеристиках: 

- самостоятельная постановка целей и осмысленность жизни; 

- адекватная самооценка и ауторефлексия личных способностей, возможностей, мотивов и профессиональных интересов;

- наличие представлений о стратегии личного будущего и компетентность в средствах ее достижения;

- сформированные профессиональные предпочтения и планы, знание путей их реализации и особенностей приоритетных сфер профессиональной деятельности; 

- способность осуществлять подготовку и достижение профессиональной самореализации путем активной и творческой деятельности; 

- саморегуляция на основе интернального локуса контроля;

- опосредованность внешних факторов самоопределения автономностью личности.

И. А. Серёгина предлагает структуру субъектности, которая включает в себя сознательную творческую активность, способность к рефлексии, осознание собственной уникальности, понимание и принятие другого.

Модели субъектности 
 Продуктивная субъектность (productive agency)

Д. Шварц связывает продуктивность и субъектность. По его мнению, чтобы произошла коллаборация, люди не обязаны коммуницировать: даже если они говорят на разных языках, они могут успешно работать вместе. А мотивация к коллаборации возникает постольку, поскольку они могут проявить свою субъектность через участие в продуктивной деятельности..

 Разъединенная субъектность (disjoint agency)

Х. Р. Маркус и С. Китаяма пишут, что модели разъединенной субъектности на первое место выступает личностная автономия, локализованная в самом индивиде. Эта модель, по их мнению, «является не общей моделью мотивации, а моделью, преимущественно смыслами и жизненными практиками, типичными для контекстов жизни европейско-американского среднего класса» .

 Соединенная субъектность (conjoint agency)

При соединенной субъектности на первый план выступает взаимосвязь индивидуальных субъектов. Становление субъектности в данной модели основывается на усвоении определенных культурных моделей. Причем это не обязательно должны быть этнонациональные образования. Маркус и Китаяма, исследовав формирование идентичности на страницах американских журналов, обнаружили, что издания для людей с высшим образованием продвигают модель разъединенной субъектности, а те СМИ, которые ориентированы на среднее образование — соединенную субъектность.

Субъектность и субъективность 
А. К. Оснинский, разводя понятия «субъектный» и «субъективный», говорит, что субъективное представляет целостную онтологическую характеристику бытия человека, а субъектное — характеристику активности, поэтому может рассматриваться как одна из граней субъективности.
В. И. Слободчиков и Е. И. Исаев определяют субъективность как базовую категорию, устанавливающую общий принцип существования человеческой реальности, а субъектность представляет собой «социальный, деятельно-преобразующий способ бытия человека». Таким образом, «субъектность есть центральное образование человеческой субъективности».

Примечания

Литература 
 на русском языке
 Ленглер О. А. Субъектность человека: психолого-педагогические основы // Молодой ученый. — 2012. — №11.— С. 440-442
 Селезнёва М. В. Сравнительный анализ понятий «субъект» и «субъектность» в зарубежной психологии
 Стахнева Л. А. Понимание субъекта и субъектности в современной психологии
 Психология субъекта и человеческого бытия. Под ред. В. В. Знакова, З. И. Рябикиной, Е. А. Сергиенко
 Цыганкова М. Н. Субъектность как фактор личностного и профессионального самоопределения учащихся с ограниченными возможностями здоровья в юношеском возрасте // Человеческий капитал. 2015. № 5 (77). С. 33-37.

 на других языках
 Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ Bormann, 1996
  – Describes the form of agency.
 Guo, K.J., Yolles, M., Fink, G., Iles, P. The Changing Organisation: Agency Theory in a Cross-cultural Context, Cambridge: Cambridge University Press, 2016
 Juarrero, Alicia (1999). Dynamics in Action: Intentional Behavior as a Complex System (MIT Press). Examines agency from the perspective of complexity theory. Reconceptualizes intentional causality in terms of whole-part context-sensitive constraints.

Ссылки 
 
 Agency (philosophy) // Internet Encyclopedia of Philosophy
 Agency (philosophy) // PhilPapers

Психологические понятия